Hintergrund steht für:

 Hintergrund, Bildhintergrund oder verborgener Zusammenhang
 Hintergrund (Quartalsmagazin), deutsche Quartalsschrift und Online-Magazin
 Hintergrund (Rundfunksendung), eine politische Analysesendung des Deutschlandradios

Siehe auch: